BGFB steht für:
 Brutto-Grundfläche (beheizt), siehe Energiebezugsfläche
 Bahnhof Berlin Greifswalder Straße (DS100-Code)

Abkürzung